Хачіман () —　божество в Японії. Інші прочитання — Явата, Яхата.

Топоніми 
Хатіман
Омі-Хатіман
Замок Хатіман
Яхата
Яхата